Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1979 bestod av 12 lag, och de åtta bästa gick vidare till en mästerskapsserie, medan övriga fyra lag fick kämpa i en kvalserie med de fyra bästa lagen från serien under. När säsongen var över stod OPS från Uleåborg som finländska mästare.

Preliminär omgång

Mästerskapsserien

Kvalserien

Lagen fick med sig bonuspoäng baserat på deras placering i den preliminära omgången. Dessa poäng anges i parentes.

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1979 i Finland
Fotbollssäsongen 1979
1979